Der chinesische Begriff Gadan si („Gadan-Kloster“) bezeichnet in verschiedenen chinesischen Schreibungen verschiedene Klöster des tibetischen Buddhismus:

das Kloster Ganden im Kreis Dagzê der bezirksfreien Stadt Lhasa des Autonomen Gebiets Tibet in China
das Kloster Satho Ganden Trashi Chökhorling (Alternativname 尕旦寺) im Kreis Gangca des Autonomen Bezirks Haibei der Tibeter im Nordosten der chinesischen Provinz Qinghai  
das Kloster Gadan si 尕旦寺 im Kreis Nangqên (Nangchen) des Autonomen Bezirks Yushu der Tibeter im Süden der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Qinghai-Tibet-Krieg